Cabeça peut désigner :

Toponymes

Cabeça, une des paroisses civiles de la municipalité de Seia, située dans le district de Guarda ;
Cabeção, une des paroisses civiles de la municipalité de Mora, située dans le district d'Évora.

Homonymie de toponyme